«To Mega Therion» — альбом гурту Celtic Frost, випущений 1985 року.

Список пісень

Посилання

Альбоми Celtic Frost